Пяст может означать:
 легендарного основателя династии Пястов крестьянина-колесника Пяста;
 представителя польской королевской династии Пястов ();
 Владимира Пяста, литературный псевдоним писателя Владимира Алексеевича Пестовского (1886—1940), из польского рода Омельянович-Павленко-Пестовских, который по семейной легенде вёл начало от королевской фамилии Пястов.
 «Пяст» — польская крестьянская партия в 1914—1931 гг.
 «Пяст» — польский футбольный клуб из Гливице.

См. также 
 Пястье